Campo Real är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Campo Real ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Campo Real är huvudsakligen platt, men norrut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Campo Real. Runt Campo Real är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Alcalá de Henares,  km norr om Campo Real. Trakten runt Campo Real består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Madrid